Иван Филиппович Кузнецов (28 декабря 1928 — 21 января 1989) — участник Великой Отечественной войны, командир орудия 185-го гвардейского артиллерийского полка (82-я гвардейская стрелковая дивизия, 29-й гвардейский стрелковый корпус, 8-я гвардейская армия 1-й Белорусский фронт), младший сержант, полный кавалер ордена Славы, самый молодой (17 лет) кавалер ордена Славы всех трёх степеней.

Биография 
Иван Кузнецов родился 28 декабря 1928 года в станице Мигулинской Мигулинского района (ныне — Ростовская область) в семье крестьянина. Русский. Отец — Филипп Андреевич Кузнецов (1905—1946), мать — Анастасия Петровна Кузнецова (род. 1906). В 1935 году семья переехала в село Божковка Каменского района. ныне Красносулинского района Ростовской области.

Перед началом Великой Отечественной войны закончил 7 классов сельской школы. Проживал на оккупированной территории (Каменский район) с 17 июля 1941 года по 7 февраля 1943 года.

В феврале 1943 года войска Южного фронта Красной Армии освобождают почти всю Ростовскую область от немецких захватчиков и 14-летний Иван добровольно, в качестве сына 185-го гвардейского артиллерийского полка, был принят на военную службу в действующую армию — подносчиком снарядов орудийного расчёта, затем заряжающим, а с июня 1943 года он становится наводчиком орудия 185-го гвардейского артиллерийского полка (82-я гвардейская стрелковая дивизия 8-я гвардейская армия).

Участвуя в боях по освобождению Украины 3 сентября 1943 года в районе села Долгенькое (Изюмский район, Харьковская область) в составе орудийного расчёта Кузнецов уничтожил: тяжёлый немецкий танк T-VI («Тигр»), а также вражескую пулемётную точку, 12 сентября 1943 года в районе города Барвенково, Харьковской области под огнём вражеской артиллерии уничтожил немецкое орудие прямой наводки, миномётную батарею и наблюдательный пункт противника.

6 октября 1943 года приказом № 16/н по 185-му гвардейскому артиллерийскому полку гвардии рядовой Кузнецов награждается медалью «За отвагу», на тот момент ему ещё не исполнилось 15 лет.

В ходе Никопольско-Криворожской наступательной операции 26 февраля 1944 года в районе хутора Отрадный Херсонская область наводчик орудия 185-го ГвАП гвардии рядовой Кузнецов метким огнём своего орудия отбил четыре контратаки противника, уничтожив при этом до 100 вражеских солдат и офицеров, а также 6 дзотов и танк противника.

26 марта 1944 года приказом № 49/н по 82-й гвардейской стрелковой дивизии пятнадцатилетний Иван Кузнецов награждается орденом Красной Звезды

Гвардии ефрейтор, наводчик орудия 185-го ГвАП Кузнецов отличился в бою 15 января 1945 года при прорыве вражеской обороны в районе населённого пункта Забадрове (в 19 километрах восточнее города Бялобжеги, Польша). Будучи раненным осколком снаряда, продолжал вести огонь прямой наводкой, подавил 2 пулемёта и разрушил 2 дзота.

7 февраля 1945 года приказом № 90/н по 82-я гвардейской стрелковой дивизии награждён орденом Славы 3-й степени.

12 марта 1945 года при штурме крепости Кюстрин (ныне Костшин-над-Одрой, Польша) командир орудия того же полка гвардии младший сержант Кузнецов вместе с расчётом под обстрелом противника точным огнём подавил 3 пулемётные точки, мешавшие продвижению стрелков.

Приказом № 634/н по 8-й гвардейской армии подписанным командармом Чуйковым 15 мая 1945 года Кузнецов награждён орденом Славы 2-й степени.

В бою за пригород города Берлина Нойкёльн 25 апреля 1945 года под сильным огнём противника орудийный расчёт под командованием Кузнецова прямой наводкой уничтожил зенитное и противотанковое орудия, 3 пулемёта и дом — где засела группа автоматчиков.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года награждён орденом орденом Славы 1-й степени.

Кузнецов стал самым молодым полным кавалером ордена Славы, так как был представлен к ордену Славы I степени в возрасте 16-ти лет в апреле 1945 года, а награждён им в мае 1946 года, когда ему было 17 лет.

После войны продолжал службу в Советской Армии. В 1949 году окончил Орловское Ордена Ленина Краснознамённое бронетанковое училище имени М. В. Фрунзе, 10 классов вечерней школы — в 1959 году.

Член КПСС с 1956 года.

В 1969 году капитан Кузнецов был уволен в запас. Жил в городе Борисов Минской области.

Умер 21 января 1989 года.

Награды 
 орден Отечественной войны 1-й степени (06.04.1985)
 орден Красной Звезды (26.03.1944)
 орден Славы I степени (15.05.1946)
 орден Славы II степени (15.05.1945)
 орден Славы III степени (07.02.1945)
 Медали, в том числе:
 Медаль «За отвагу» (06.10.1943)
 Медаль «За боевые заслуги» (1953)
 Юбилейная медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «За взятие Берлина»
 Медаль «Ветеран Вооружённых Сил СССР»
 Юбилейная медаль «30 лет Советской Армии и Флота»
 Юбилейная медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР»
 Юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР»
 Юбилейная медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР»
 Юбилейная медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР»
 Медаль «За безупречную службу» I степени
 Медаль «За безупречную службу» II степени

Примечания

Литература 
 Кавалеры ордена Славы трёх степеней: Краткий биографический словарь / Пред. ред. коллегии Д. С. Сухоруков. — : Воениздат, 2000.
 Кудаков П. Полный кавалер ордена Славы. // Медаль за бой, медаль за труд. — : Молодая гвардия, 1975. — 150 000 экз. — С. 44—45.
 Герои Советского Союза — выпускники Орловского бронетанкового училища / Автор-составитель Марина Самарина. — Орёл: Картуш, 2020. — 448 с. — С. 414—418. ISBN 978-5-9708-0818-4.

Ссылки 
 
 Сайт Министерства обороны РФ. Кузнецов Иван Филиппович

Дети и подростки — герои Великой Отечественной войны
Дети, награждённые государственными наградами
Члены КПСС
Полные кавалеры ордена Славы
Участники Никопольско-Криворожской операции